Gens Aurelia – gens romana
Aurelius – forma latina del nome Aurelio
Aurelius – township della Contea di Ingham, Michigan
Aurelius – città della Contea di Cayuga, New York